New Albany steht für: 

 New Albany (Indiana), Stadt im Floyd County, Indiana, USA 
 New Albany (Kansas), Gemeinde im Wilson County, Kansas, USA 
 New Albany (Mississippi), Gemeinde im Union County, Mississippi, USA 
 New Albany (Ohio), Stadt im Franklin und Licking County, Ohio, USA 
 New Albany (Pennsylvania), Borough im Bradford County, Pennsylvania, USA 

Siehe auch: 
 Albany
 New Albany Township